Jägerweiher bezeichnet
 Jägerweiher (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Gebiet der Gemeinde Neukirch im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Jägerweiher (Neukirch), Stillgewässer im Gebiet der Gemeinde Neukirch im Bodenseekreis, Baden-Württemberg